

Code 
BEX peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Bex, une commune suisse du canton de Vaud.

Patronyme 

 Christophe Bex (1961-), homme politique français ;
 Jos Bex (1946-), un homme politique belge ;
 Stijn Bex (1976-), un homme politique belge, fils du précédent.

Prénom 
Bex est un prénom. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.